Албертвил има више значења:
 Албертвил
 Албертвил (Алабама)
 Албертвил (Минесота)